Oskawa steht für

den deutschen Namen des Flusses Oskava
den Namen eines Schiffes in Bert Brechts zweiter Gedichtsammlung Svendborger Gedichte